Scaptrella är ett släkte av rundmaskar. Scaptrella ingår i familjen Scaptrellidae. 

Scaptrella är enda släktet i familjen Scaptrellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Scaptrella